Boyd Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Boyd Lake (Florida)
 Boyd Lake (Idaho)
 Boyd Lake (Kentucky)
 Boyd Lake (Maine)
 Boyd Lake (Michigan)
 Boyd Lake (Minnesota)
 Boyd Lake (North Dakota)
 Boyd Lake (Texas)
 Boyd Lake (Washington)

in Kanada:
 Boyd Lake (Quebec)
 Boyd Lake (Northwest Territories)
 Boyd Lake (Nova Scotia)